Khairabad może oznaczać:
 Khairabad – miasto w północnych Indiach we wschodniej części stanu Uttar Pradesh (dystrykt Mau)
 Khairabad – miasto w północnych Indiach w środkowej części stanu Uttar Pradesh (dystrykt Sitapur)